Beiping, une ville de Chine ancienne qui se trouve aujourd'hui dans le district de Fengrun de la province du Hebei ;
Beiping, un district ancien de la Chine situé de nos jours dans la province du Hebei ;
Beiping est le nom que porta Pékin (Beijing en mandarin) entre 1928 et 1945.